Indikatorvariable bezeichnet

 in der Mathematik eine Prädikatabbildung, die als Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum definiert ist, siehe Indikatorfunktion
 in der Informatik in Verbindung mit Embedded SQL eine Variable, die den Zustand enthält, ob der Inhalt NULL ist oder nicht
 in der Statistik eine Variable, die entweder Null oder Eins annehmen kann, siehe Dummy-Variable